

Pessoas
Carl Peter Thunberg
Clas Thunberg

Outros
13982 Thunberg
Thunbergia

Desambiguação